Герман Алексеевич Адольфи (; 4 июня 1863, Венден, Лифляндская губерния, Российская империя — 14 мая 1919, Кёнигсберг, Восточная Пруссия, Веймарская республика) — русский врач, анатом, профессор Императорского Юрьевского университета (1912—1918).

Биография 
Родился в семье венденского врача Алексиса Адольфи, потомок Генриха Адольфи. Воспитывался в частной Биркенруской гимназии близ Вендена. В 1882 году сдал экзамен на аттестат зрелости в Рижской губернской гимназии. В том же году поступил в Императорский Дерптский университет, который окончил в 1888 году. 29 ноября 1889 года там же защитил диссертацию на степень доктора медицины. 

В 1890 году состоял младшим медицинским чиновником при Министерстве внутренних дел, с командировкой в лечебницу для нервно-больных доктора фон Гольста в Риге. В 1891—1892 годах исполнял должность прозектора при анатомическом институте Дерптского университета, а 1 января 1893 года был утверждён в той же должности. С 1894 года читал ежегодно специальные курсы по анатомии человека. В 1908—1912 годах занимал должность приват-доцента, а в 1912—1918 годах должность профессора.

В конце 1918 года из-за наступления Красной армии переехал в Кёнигсберг, где покончил жизнь самоубийством.

Литература 
 

Родившиеся 4 июня
Родившиеся в 1863 году
Родившиеся в Цесисе
Умершие 14 мая
Умершие в 1919 году
Умершие в Кёнигсберге
Самоубийцы
Персоналии по алфавиту
Врачи по алфавиту
Анатомы по алфавиту
Выпускники медицинского факультета Императорского Дерптского университета
Врачи Российской империи
Анатомы Российской империи
Анатомы XIX века
Доктора медицины Российской империи
Преподаватели Императорского Дерптского университета
Профессора Императорского Дерптского университета